Tetraplosphaeriaceae är en familj av svampar. Tetraplosphaeriaceae ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tetraplosphaeriaceae